El nombre de Iglesia de San Facundo y San Primitivo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a la advocación conjunta San Facundo y San Primitivo

Advocación 
 San Facundo y San Primitivo, mártires;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de San Facundo y San Primitivo, en la localidad de Silió, Cantabria;
 Iglesia de San Facundo y San Primitivo (B.I.C. 1945), en la localidad de Cisneros, Palencia.
 Iglesia de San Facundo y San Primitivo, en la localidad de Castrobarto, Junta de Traslaloma, (Burgos);